Az év lett labdarúgója címet 1995 óta ítéli oda a Lett labdarúgó-szövetség.

A díjazottak

Külső hivatkozások 
 uefa.com

Lett
Lett labdarúgás